Красная Каменка — название населённых пунктов в России:

 Красная Каменка — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Красная Каменка — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Красная Каменка — деревня в Узловском районе Тульской области.

См. также 

 Краснокаменка